DWV peut faire référence à:
 Deformed wing virus (en français, virus des ailes déformées), un virus qui touche les abeilles ;
 DWV Amsterdam, un club hollandais de football basé à Amsterdam-Noord.